Список глав манги One Piece (I часть) — тома с 1 по 60  (главы 1—594)
 Список глав манги One Piece (II часть) — тома с 61 и далее  (главы с 595)